Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tony Roche che ha battuto in finale Rod Laver 3-6 6-4 6-2 6-2.

Teste di serie 

 Rod Laver (finale)
 Tony Roche (campione)
 John Newcombe (primo turno)
 Ken Rosewall (secondo turno)

 Cliff Richey (primo turno)
 Roy Emerson (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Andrés Gimeno (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1970